

Ялово — село в гміні Рутка-Тартак Сувальського повіту Підляського воєводства
 Ялово — село в гміні Ліпськ Августівського повіту Підляського воєводства